Campitello – comune francese
 Campitello di Fassa – comune italiano
 Campitello – frazione del comune italiano di Marcaria
 Campitello – frazione del comune italiano di Terni
 Campitello Matese – frazione del comune italiano di San Massimo